

Personnalités 

 Émilie Blaser (1985-), comédienne suisse;
 Emmanuella Blaser (1945-), personnalité politique suisse;
 Karin Blaser (1979-), skieuse autrichienne;
 Pierre-André Blaser (1937-), musicien suisse;
 Yannick Blaser (1989-), joueur suisse de hockey sur glace.